Hamnleden kan syfta på:

 Hamnleden, Gävle – en 5 km lång väg i Gävle. Därav är 3 km motortrafikled. Det är fyra trafikplatser längs vägen.
 Hamnleden, Härnösand – en 3 km lång väg i Härnösand